

Astronomia 
 Cratere Curtius – cratere lunare da impatto intitolato all'astronomo tedesco Albert Curtz, noto anche con il nome latinizzato di Albertus Curtius

Persone 
 Albertus Curtius (1600-1671) – nome latinizzato di Albert Curz, astronomo tedesco
 Amalie Curtius (1780-1835) – scrittrice tedesca
 Carl Curtius (1841-1922) – filologo tedesco
 Ernst Curtius (1814-1896) – storico, archeologo e insegnante tedesco
 Ernst Robert Curtius (1886-1956) – critico letterario e saggista tedesco
 Julius Curtius (1877-1948) – economista e politico tedesco
 Ludwig Curtius (1874-1954) – archeologo tedesco
 Sir William Curtius (1598-1678) – diplomatico inglese di origine italiana
 Theodor Curtius (1857-1928) – chimico tedesco